Godefroid est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Godefroid est un prénom masculin, variante linguistique de Godefroy.

Godefroid peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Godefroid  de Louvain (°1060 - †1139) fut comte de Louvain, landgrave de Brabant, puis duc de Basse-Lotharingie et marquis d'Anvers.
 Godefroid II de Louvain (°1100 - †1142) fut comte de Louvain, landgrave de Brabant, marquis d'Anvers et duc de Basse-Lotharingie.
 Godefroid III de Louvain (°1140 - †1190) fut comte de Louvain, landgrave de Brabant, marquis d'Anvers et duc de Basse-Lotharingie.
 Godefroid Devreese (°1861 - †1941) était un sculpteur belge.
 Godefroid Guffens (°1823 - †1901) était un peintre belge.

Personnalités portant ce patronyme 
 Marie-Jacob Godefroid (vers 1701-1775), marchande et restauratrice de tableaux française.
 Marie-Éléonore Godefroid (1778-1849), peintre portraitiste française, petite-fille de Marie-Jacob.
 Jules Godefroid (1811-1840), harpiste et compositeur belge.
 Félix Godefroid (°1818 - †1897), harpiste et compositeur belge, frère de Jules.

Toponyme 
 Rue Godefroid, à Namur
 Rue Godefroid Devreese, à Bruxelles.
 Rue Godefroid Guffens, à Bruxelles.